Нижче наведено список діючих та закритих аеропортів В'єтнаму, згрупованих за напрямками діяльності.

Аеропорти

Див. також 
 Транспорт у В'єтнамі

Посилання 
 
 
 Great Circle Mapper 
 FallingRain.com 
 Aircraft Charter World 
 The Airport Guide
 World Aero Data 
 A-Z World Airports 

В'єтнам
аеропорти